Phichai kann mehrere Bedeutungen haben:

 ein Held der thailändischen Geschichte: Phraya Phichai Dabhak (Thai: พระยาพิชัยดาบหัก)
 ein Landkreis (Amphoe) in der nordthailändischen Provinz Uttaradit: Amphoe Phichai
 eine Kleinstadt (Thesaban Tambon) in dem nordthailändischen Landkreis Mueang Lampang: Phichai